Президент Мальдив (мальд. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ) — глава государства, председатель правительства и первый гражданин республики, главнокомандующий Мальдивских вооруженных сил.

Действующий президент — Ибрагим Мохамед Солих.

Список президентов

См. также 
 Президентские выборы на Мальдивах (2013)

Примечания 

Государственное устройство Мальдив